Vaast ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Vaast (1907–1989), französischer Radrennfahrer
 Ernest Vaast (1922–2011), französischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Vedast († 540), Bischof von Arras und Cambrai